La route nationale 181 (en norvégien : Fylkesvei 181 - Fv181) est une route nationale norvégienne reliant Eidsvoll à Nord-Odal.

Route en Norvège